

Patronyme 

 Che Bunce (1975-), footballeur néo-zélandais ;
 Frank Bunce (1962-), joueur de rugby à XV néo-zélandais.

Toponyme 
 Île de Bunce, île de Sierra Leone.